Il singolare del torneo di tennis Budaors Clay Court Championships 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan Ignacio Chela che ha battuto in finale Werner Eschauer 7-5, 6-1.

Teste di serie

 Kevin Kim (quarti di finale)
 Gorka Fraile (primo turno)
 Vincenzo Santopadre (secondo turno)
 Stefano Galvani (primo turno)

 Werner Eschauer (finale)
 Filippo Messori (secondo turno)
 Diego Hipperdinger (semifinali)
 Sébastien de Chaunac (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budaors Clay Court Championships 2001